Далма́товский район —  административно-территориальная единица (район)  в Курганской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Далматовский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Далматово.

География 
Район расположен в северо-западной части Курганской области и граничит со Свердловской областью на севере, а также с Шадринским на востоке, Шумихинским, Щучанским на юге, Катайским районами области на западе.

История

1923—1963 гг. 
На основании постановлений ВЦИК от 3 ноября и 12 ноября 1923 года в составе Шадринского округа Уральской области образован Далматовский район с центром в г. Далматово. В его состав вошло 19 сельсоветов: Верхнесуварышский, Верхнеярский, Далматовский, Загайновский, Затеченский, Ключевской, Красноисетский, Крутихинский, Максимовский, Мясниковский, Нижнеярский, Новосельский, Ошурковский, Падеринский, Подкорытовский, Тамакульский, Тропинский, Широковский.

Постановлением Президиума Уралоблисполкома от 20 августа 1924 года Новосельский и Падеринский сельсоветы переданы в Четкаринский район.

Постановлением ВЦИК от 15 сентября 1924 года город Далматово обращён в сельскую местность.

Постановлением Президиума Уралоблисполкома от 31 декабря 1925 года из Катайского района передан Крестовский сельсовет, из Белоярского района передан Песковский сельсовет.

Постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года в район переданы Брюховский, Лебяжский, Любимовский, Макарьевский, Новопетропавловский, Песчано-Колединский, Уксянский и Юровский сельсоветы упразднённого Белоярского района.

Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 года вошёл в состав вновь образованной Челябинской области.

Постановлением ВЦИК от 20 декабря 1934 года из Шадринского района передан Барабинский сельсовет.

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 года Барабинский, Брюховский, Лебяжский, Любимовский, Новопетропавловский, Песчано-Колединский, Уксянский и Юровский сельсоветы переданы в состав вновь образованного Уксянского района; Новосельский и Падеринский сельсоветы переданы из Камышловского района; Дубасовский сельсовет передан из Катайского района.

В 1935 или 1936 году Дубасовский сельсовет передан в Уксянский район.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года район включён в состав Курганской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1945 года село Далматово получило статус рабочего посёлка.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1947 года рабочий посёлок Далматово стал городом районного подчинения.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года упразднены Верхнесуварышский, Загайновский, Затеченский, Макарьевский и Подкорытовский сельсоветы.

Решением Курганского облисполкома от 10 апреля 1957 года Максимовский и Нижнеярский сельсоветы объединены в Максимовский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 18 февраля 1960 года Новосельский и Ошурковский сельсоветы объединены в Уральцевский сельсовет.

1963—1965 гг. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года образован укрупненный Далматовский сельский район с включением в его состав сельсоветов упразднённых Катайского, Ольховского и Уксянского районов. В укрупненный район вошли: Анчуговский, Белоярский, Большекасаргульский, Боровской, Бугаевский, Верхнеключевской, Верхнеярский, Вознесенский, Зыряновский, Ильинский, Казанцевский, Ключевской, Корюковской, Красноисетский, Крестовский, Кривской, Крутихинский, Лебяжский, Любимовский, Максимовский, Мясниковский, Никитинский, Новопетропавловский, Падеринский, Патракульский, Першинский, Песковский (с. Пески), Песковский (с. Верхние Пески), Песчано-Колединский, Петропавловский, Сосновский, Тамакульский, Тропинский, Уксянский, Улугушский, Уральцевский, Ушаковский, Широковский, Шутинский, Шутихинский и Юровский сельсоветы.

Решением Курганского облисполкома от 9 декабря 1963 года образован Лобановский сельсовет, упразднён Казанцевский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 23 марта 1964 года Сосновский сельсовет передан в Шадринский сельский район.

Решением Курганского облисполкома от 29 июня 1964 года Песковский сельсовет переименован в Верхнепесковский сельсовет.

С 1965 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года укрупненный Далматовский сельский район преобразован в район и разукрупнен. Анчуговский, Большекасаргульский, Боровской, Верхнеключевской, Верхнепесковский, Зыряновский, Ильинский, Корюковской, Лобановский, Никитинский, Петропавловский, Улугушский, Ушаковский, Шутинский и Шутихинский сельсоветы переданы во вновь образованный Катайский район.

Решением Курганского облисполкома от 22 декабря 1966 года Максимовский сельсовет переименован в Нижнеярский сельсовет, Тропинский сельсовет переименован в Смирновский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 9 января 1969 года Бугаевский сельсовет переименован в Яснополянский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 1 марта 1971 года упразднены Любимовский и Падеринский сельсоветы.

Решением Курганского облисполкома от 22 декабря 1972 года Красноисетский сельсовет переименован в Затеченский сельсовет, образован Новосельский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 19 декабря 1973 года образован Большеберкутский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 28 июня 1990 года образован Любимовский сельсовет, Большеберкутский сельсовет объединён с Кривским сельсоветом в Кривский сельсовет.

Законом Курганской области от 31 октября 2018 года упразднён Яснополянский сельсовет, а законом Курганской области от 31 октября 2018 года упразднены Любимовский и Юровский сельсоветы.

Законом Курганской области от 29 сентября 2022 года упразднены все сельсоветы, а также муниципальный район и все входившие в его состав поселения, которые были преобразованы путём их объединения в муниципальный округ.

Население 

 Урбанизация
Городское население  (город Далматово) составляет  % от всего населения района.

 Национальный состав
Русские — 93,3 %, казахи — 1,7 %, украинцы — 0,9 %.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, до 2022 года район делился на административно-территориальные единицы: 1 город районного подчинения и 22 сельсовета.

В рамках муниципального устройства, до 2022 года в одноимённый муниципальный район входили 23 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 22 сельских поселения.

Законом Курганской области от 31 октября 2018 года, Яснополянский сельсовет был упразднён, а его территории с 17 ноября 2018 года включена в состав Песчано-Колединского сельсовета.

Законом Курганской области от 31 октября 2018 года, Любимовский и Юровский сельсоветы были упразднены, а их территории с 17 ноября 2018 года включены в состав Уксянского сельсовета.

Законом Курганской области от 29 сентября 2022 года, муниципальный район и все входившие в его состав городское и сельские поселения были упразднены и преобразованы путём их объединения в муниципальный округ; помимо этого были упразднены и сельсоветы района как его административно-территориальные единицы.

Законом Курганской области от 29 сентября 2022 года упразднены все сельсоветы, а также муниципальный район и все входившие в его состав поселения, которые были преобразованы путём их объединения в муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Далматовском районе (муниципальном округе) 60 населённых пунктов, в том числе один город и 59 сельских населённых пунктов.

Экономика 
Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство. Самые значительные по объёмам производимой сельхозпродукции предприятия района — ЗАО «Белоярское», АОЗТ «Заря», ООО КХ «Барабинское», СПК им. Свердлова. Крупнейшее промышленное предприятие района — завод ОАО «Старт», выпускающий коммунальную технику, резервуары, автоцистерны, молочное оборудование.

С 1990-х годов на территории района ведется добыча урановых руд, которую осуществляет предприятие «Далур».

Известные жители и уроженцы 

 Герой Российской Федерации, родившийся на этой территории: С.А. Сущенко (1973—1993).
 Герои Советского Союза, родившиеся на этой территории: А.М. Карелин (1922—1974), С.С. Оболдин (1922—1991), Н.Н. Пиджаков (1923—1969), Н.И. Попов (1920—2000), В.И. Шишкин (1914—1992), И.С. Язовских (1923—1979).
 Герои Социалистического Труда, родившиеся на этой территории: П.Ф. Вахрушев (1920—2009), А.Н. Грязнов (1922—2005), С.М. Никулин (1925—1997), И.Т. Усольцев (1924—1990), Н.М. Харламова (1915—1983), Н.Г. Черемисин (1907—1969).

Руководители органов исполнительной власти

Глава Глава Далматовского района 
 2005 — 21 октября 2009 — Никифоров Анатолий Иванович
 21 октября 2009 — 2014 — Столбов Александр Васильевич, на выборах 11 октября 2009 , за него проголосовало 72 % избирателей, принявших участие в голосовании
 сентябрь 2014 — 31 октября 2019 — Полухин Пётр Васильевич, на выборах 14 сентября 2014 , за него проголосовало 63,7 % избирателей, принявших участие в голосовании
 с 31 октября 2019 — Столбов Александр Васильевич, 22 октября 2019 за него проголосовало 14 депутатов Далматовской районной Думы

Руководители органов законодательной власти

Председатель Далматовской районной Думы 
Далматовская районная Дума была сформирована в 1996 году в соответствии с Законом Курганской области от 05 февраля 1996 года №37 «О местном самоуправлении в Курганской области» и Законом Курганской области от 22 июля 1996 года №67 «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Курганской области». В соответствии с Уставом района были избраны 14 депутатов; с 2004 года — 16 депутатов.
 I созыв (выборы 24 ноября 1996 — 2000) — Боровиков Владимир Валентинович
 II созыв (выборы 26 ноября 2000 — 2004) — Боровиков Владимир Валентинович
 III созыв (выборы 28 ноября 2004 — 2010) — Маркер Рейнгольд Давидович
 IV созыв (выборы 14 марта 2010 — 2015) — Полухин Пётр Васильевич
 V созыв (выборы 13 сентября 2015 — 2020) 
 сентябрь 2015 — 31 октября 2019 — Столбов Александр Васильевич
 31 октября 2019 — сентябрь 2020 — Поспелов Николай Афонасьевич
 VI созыв (выборы 13 сентября 2020 — 2025) — Курочкин Алексей Геннадьевич

Примечания

Ссылки 
 Район на сайте Курганской областной Думы
 Официальный сайт района
 Культурное наследие Далматово